

Patronyme 

 Robert Baden-Powell (1857-1941), fondateur du scoutisme ;
 Agnès Baden-Powell (1858-1945), sœur cadette de Lord Baden-Powell ;
 Olave Baden-Powell (1889-1977), femme de Lord Baden-Powell ;
 Baden Powell (1937-2000), guitariste brésilien.

Toponyme 

 pic Baden-Powell Scout (), sommet situé dans l'Himalaya, au Népal ;
 mont Baden-Powell (), aux États-Unis, fait partie des monts San Gabriel, dans le sud de la Californie.

Bateau 
 Sir Robert Baden-Powell, goélette néerlandaise de 1957, nommée ainsi pour célébrer le centenaire de la naissance du fondateur du scoutisme